La Druga hrvatska nogometna liga 2012-2013, conosciuta anche come 2. HNL 2012-2013, è stata la 22ª edizione della seconda divisione, la settima consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal , che ha ottenuto la promozione in 1. HNL 2013-14. Non vi sono state altre promozioni poiché bisognava classificarsi entro i primi 2 posti: uno è andato allo H.dragovoljac, l'altro era appannaggio del  che però non aveva i requisiti per la licenza., , , , ,  e  sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Dražen Pilčić () con 18 reti.

Avvenimenti
Delle 15 squadre della stagione precedente, nessuna è stata promossa in 1. HNL e 3 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 2 squadre sono state promosse, mentre 4 sono state retrocesse da quella superiore, portando così l'organico a 18 compagini.

Due delle 4 squadre retrocesse dalla 1. HNL 2011-12 non si sono iscritte:  e . L'organico della 2. HNL 2012-13 scende a 16 compagini.

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 Le prime due classificate possono venire promosse in 1. HNL 2013-2014 se ottengono la licenza.
 In vista del ridimensionamento dell'organico programmato per la stagione successiva, le ultime 7 classificate vengono retrocesse in 3. HNL 2013-2014.

Squadre partecipanti

Classifica 
 e  hanno ottenuto la licenza per la massima divisione, ma solo il primo, entrato fra i primi due posti in classifica, ha potuto presentare domanda di promozione.La licenza per la seconda divisione è stata ottenuta da tutte le squadre eccetto , che infatti viene retrocesso.

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2013-2014.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2013-2014.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.
Il  è stato penalizzato di due punti per aver utilizzato un giocatore squalificato nella penultima giornata contro il 
Il  è stato penalizzato di un punto per aver utilizzato il giocatore Duje Ćaleta-Car, all'epoca solo quindicenne, nella gara della prima giornata contro il . L'età minima per giocare nella 2. HNL è di 16 anni.
Retrocede Il  in virtù degli scontri diretti: Gorica−Radnik 0−2 e 3−0.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 2012-2013
Treća HNL 2012-2013
Coppa di Croazia 2012-2013

Collegamenti esterni

2012
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013